Candell (Queixàs), llogaret, ara despoblat, de la comuna de Queixàs, al Rosselló
 Candell, llogaret del municipi de Rupià (Baix Empordà)
 Candell (Vilamulaca), llogaret al voltant de l'església de Sant Miquel de Candell, a l'actual terme de Vilamulaca (Rosselló)
 Sant Ponç de Candell, església romànica de l'antic llogaret de Candell, a Queixàs (Rosselló)